Što je muškarac bez brkova (roman), roman Ante Tomića
 Što je muškarac bez brkova (2005), film